Luis Miguel Salvador (Cidade do México, 26 de fevereiro de 1968) é um ex-futebolista profissional mexicano, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994